Tuckerboot (sloep) - scheepstype
 Tuckerboot (waterstof) - versie van bovenstaande sloep maar varend op waterstof